Zahnziehen steht für:

 Extraktion (Zahnmedizin), Entfernung eines Zahnes ohne operativen Eingriff
 Zahnosteotomie, Entfernung eines Zahnes mit operativem Eingriff z. B. bei Weisheitszähnen, siehe Osteotomie #Häufige angewendete Osteotomien